Recipe for Disaster – film del 2000 diretto da Alex Hill
 Ricetta per un disastro (Recipe for Disaster) – film per la televisione del 2013 diretto da Harvey Frost